Corlăteni se poate referi la:

Localități în România:
Corlăteni, Botoșani, reședința comunei cu același nume

Localități în Republica Moldova:
Corlăteni, Rîșcani, localitate-centru de comună în Raionul Rîșcani

Toponime românești